Михаил Владимирович Заяц (род. 14 октября 1981, Карачев, Брянская область) — российский спортсмен, чемпион России по рукопашному бою, чемпион России и Европы по джиу-джитсу, 2-кратный чемпион России и чемпион мира по боевому самбо, победитель командного чемпионата мира по версии «M-1». Тренируется в клубе «Стрела-Альянс», Москва.

Список боёв

Смешанные единоборства 

|-
|Победа
|align=center|24-8
| Кайо Магальяеш
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 91 Zayats vs. Magalhaes
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Шэньчжэнь, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|23-8
| Маркус Вянттинен
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 82 Vanttinen vs. Zayats
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-8
| Мухаммед Лаваль
|Единогласное решение
|Bellator 110 
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-7
| Аарон Роса
|Болевой приём (кимура)
|Bellator 103 
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|0:47
|Уичито, США
|
|-
|Поражение
|align=center|21-7
| Эмануэль Ньютон
|Единогласное решение судей
|Bellator 94 
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Тампа, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
| Джейкоб Ное
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Bellator 90 
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|3:38
|Вест-Вэлли-Сити, Юта, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
| Ренату Собрал
|TKO (бэкфист и удары)
|Bellator 85 
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|4:49
|Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Марцин Элснер
|Удушающий приём («гильотина»)
|ADW — Abu Dhabi Warriors 
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|4:44
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Матиас Шук
|Единогласное решение судей
|COP — Cup of Peresvet 
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Брянск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Алексей Варагушин
|TKO (удары)
|League S-70: финал этап ЧР 
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|3:17
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Богдан Савченко
|Удушение (Гильотина)
|IMMAT 3 
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|1:28
|Брянск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
| Юха Сааринен
|TKO (остановка боя врачом)
|Cage 18 — Turku 
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|3:36
|Турку, Финляндия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6
| Винни Магальяйнс
|TKO (хайкик и удары)
|M-1 Challenge 27 
|align="center"|14 октября 2011
|align="center"|3
|align="center"|1:13
|Финикс, Аризона, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Малик Мерад
|TKO (удары)
|M-1 Challenge 25 
|align="center"|28 апреля 2011
|align="center"|2
|align="center"|0:49
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Давид Ткешелашвили
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 Challenge 22 
|align="center"|10 декабря 2010
|align="center"|1
|align="center"|2:26
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Матиас Барич
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 Challenge 21 
|align="center"|28 октября 2010
|align="center"|3
|align="center"|3:12
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
| Тони Валтонен
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Fight Festival 28 
|align="center"|16 июня 2010
|align="center"|1
|align="center"|4:45
|Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-5
| Роберт Жоц
|Технический нокаут
|BOTE — Chahbari vs. Souwer 
|align="center"|30 января 2010
|align="center"|2
|align="center"|4:05
|Зютфен, Гелдерланд, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
| Ли Санг Су
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 20 — 2009 Finals 
|align="center"|03 декабря 2009
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-4
| Лусио Линарес
|Удушающий прием
|M-1 Global Breakthrough 
|align="center"|28 августа 2009
|align="center"|1
|align="center"|1:00
|Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
| Александр Машадо
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 15 Brazil 
|align="center"|09 мая 2009
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Сан-Пауло, Бразилия
||4-й этап командного чемпионата мира
|-
|Поражение
|align=center|9-2
| Джэ Янг Ким
|TKO (удар ногой в голову)
|M-1 Challenge 12 USA 
|align="center"|21 февраля 2009
|align="center"|2
|align="center"|4:02
|Такома, Вашингтон, США
||1-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Дэвид Хээгсма
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 11 — 2008 Challenge Finals 
|align="center"|11 января 2009
|align="center"|1
|align="center"|3:25
|Амстелвен, Голландия
||финал командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Йон Ба Хи
|Раздельное решение судей
|M-1 Challenge 9 Russia 
|align="center"|21 ноября 2008
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
||9-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Алексей Калистратов
|болевой на руку
|RMAU Battle Of The Champions 3 
|align="center"|05 октября 2008
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Джон Корнетт
|Сабмишном (травма руки) 
|M-1 Challenge 7 UK 
|align="center"|27 сентября 2008
|align="center"|2
|align="center"|0:44
|Ноттингем, Англия
|7-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Лусио Линарес
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 4 Battle On The Neva 2 
|align="center"|27 июня 2008
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|4-й этап командного чемпионата мира
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Даниэль Табера
|Сабмишном (удушение сзади) 
|M-1 MFC Fedor Emelianenko Cup 
|align="center"|15 мая 2008
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Белгород, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Кристоф Дафревиль
|Единогласное решение судей
|M-1 Slamm 
|align="center"|02 марта 2008
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Алмере, Флеволанд, Нидерланды
|1-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Лукаш Юрковски
|Удушающий прием
|M-1 MFC Battle On The Neva 
|align="center"|21 июля 2007
|align="center"|3
|align="center"|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Ким Джин О
|Болевой на руку
|M-1 MFC — Russia vs. Korea 
|align="center"|20 января 2007
|align="center"|1
|align="center"|2:00
|Сеул, Корея
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Кристоф Дюран
|единогласное решение судей
|M-1 MFC Mix-Fight 
|align="center"|07 октября 2006
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Белгород, Россия
|
|-
|}

Ссылки 
 Профиль Михаила Зайца на сайте Sherdog 

Чемпионы мира по боевому самбо
Чемпионы России по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы M-1